L'édition 2017 du tournoi de tennis de Charleston se déroule du 3 au  à Charleston sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Daria Kasatkina remporte l'épreuve en simple, Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Hayley Carter, de la Britannique Johanna Konta, de la Chinoise Peng Shuai, de la Croate Ana Konjuh, de la Kazakhe Yaroslava Shvedova et des Russes Alisa Kleybanova et Natalia Vikhlyantseva. Elles sont respectivement remplacées par Ons Jabeur, Grace Min, Magda Linette, Maria Sakkari, Mona Barthel, Varvara Lepchenko et Sara Errani.

Lauréates 
Daria Kasatkina remporte le  de sa carrière en battant en finale Jeļena Ostapenko.

En double, Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová remportent leur  ensemble en battant en finale Lucie Hradecká et Kateřina Siniaková. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Charleston
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Tennis féminin en 2017
Sport aux États-Unis en avril 2017
Tennis en avril 2017